Bonou bezeichnet:
 Bonou (Benin), beninischer Ort im Département Ouémé

Bonou ist der Familienname von
 Jérôme Bonou (* 1994), beninischer Fußballspieler